Sezon (1960/1961) był 58. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna Újpesti Dózsa SC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Vasas SC. Tytuł króla strzelców zdobyli Flórián Albert (Ferencvárosi TC) oraz Lajos Tichy (Budapest Honvéd SC), którzy strzelili po 21 goli.

Uczestnicy

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1960 w piłce nożnej
1961 w piłce nożnej